El Torneig de Wimbledon 2007 (o Obert de Wimbledon 2007) es va celebrar a Londres, des del 25 de juny al 8 de juliol de 2007.

Quadre masculí

Quadre femení

Enllaços externs 

 Web Oficial Wimbledon

2007
Competicions tennístiques del 2007